Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1953 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 8 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Julia Sampson et Rex Hartwig battent Maureen Connolly et Hamilton Richardson en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1953
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1953 en Australie